Boris Abramovič Sluckij – poeta sovietico
 Evgenij Evgen'evič Sluckij – economista e statistico russo
 Leonid Sluckij – allenatore di calcio ed ex calciatore russo